SUT steht für:

 Flughafen Sumbawanga in Tansania (IATA-Code)
 Sport Utility Truck, Sport Utility Vehicle auf LKW-Basis
 Sultan Air, ehemalige türkische Charterfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Suranaree University of Technology, Technische Universität Suranari, öffentliche Universität in Thailand
 System Under Test, zu testendes System, hauptsächlich in Software-Tests

Namensträger
 Mirza Šut (* 1978), bosnischer Turbofolksänger

SuT steht für:
 Sprachen und Technik, ein Master-Studiengang für „Internationale Fachkommunikation“ an der Universität Hildesheim

Siehe auch:
 Sud (Begriffsklärung)

SUT